Суперкубок Албанії з футболу 2017 — 24-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 вересня 2017 року між чемпіоном Албанії Кукесі та володарем кубка Албанії Тираною.

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway

2017
Албанія
Вересень 2017